Бурета () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Борха. Население — 269 человек (на 2010 год). Расстояние — 65 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы